van de Loo ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich van de Loo (1903–1992), Direktor der UNION Fröndenberg
 Jürgen van de Loo (1932–2016), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Ludger van de Loo (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Michael van de Loo (* 1957), deutscher Fußballspieler
 Otto van de Loo (1924–2015), deutscher Galerist
 Richard van de Loo (1909–1990), deutscher Jurist und Bürgermeister von Kleve

Siehe auch:
 Loo
 van Loo